La Ligue 1 2014-2015 è stata la 77ª edizione della massima serie del campionato di calcio francese, disputato tra l'8 agosto 2014 e il 23 maggio 2015 e concluso con la vittoria del Paris Saint-Germain, al suo quinto titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Alexandre Lacazette con 27 reti.

Stagione

Novità
Nella stagione precedente sono retrocesse il Sochaux, il Valenciennes e l'Ajaccio, che sono rispettivamente arrivate 18ª, 19ª e 20ª.
Dalla Ligue 2 sono state promosse il Metz, il Lens e il Caen.

Formula 
Le venti squadre partecipanti si incontreranno in un turno di andata e ritorno per un totale di 38 partite con le ultime 3 retrocesse in Ligue 2.

Le qualificate alle coppe europee saranno sei: Le prime tre saranno ammesse alla UEFA Champions League 2015-2016 con la terza che disputerà il terzo turno preliminare. La quarta classificata più la vincitrice della Coupe de France 2014-2015 e della Coupe de la Ligue 2014-2015 giocheranno nella UEFA Europa League 2015-2016

Avvenimenti

Sessione estiva (dal 10/6 al 1/9)
I campioni in carica del PSG si rinforzano nel reparto difensivo con l'arrivo del difensore ivoriano Serge Aurier (in prestito dal Tolosa), del difensore brasiliano David Luiz (dal Chelsea) e del francese Antoine Conte (dallo Stade Reims), nel reparto offensivo con l'arrivo dalla seconda squadra dei centrocampisti Romain Habran e Romuald Lacazette, e del ritorno in prestito dell'attaccante Jean-Christophe Bahebeck (dal Valenciennes). Invece riguardo alle cessioni troviamo il difensore brasiliano Alex e l'attaccante francese Jérémy Ménez in destinazione , il portiere francese Alphonse Areola (in prestito al Bastia), del centrocampista Kingsley Coman (alla Juventus) e del difensore Christophe Jallet (al Lione).

I vice-campioni del  si rinforzano con l'arrivo del portiere francese Seydou Sy (dal ), dell difensore tunisino Aymen Abdennour (dal Tolosa) e del centrocampista francese Tiémoué Bakayoko (dal Rennes), arrivano inoltre Maarten Stekelenburg in prestito dal Fulham Football Club, Bernardo Silva in prestito dallo Sport Lisboa e Benfica,sempre in prestito però dallo Sporting Clube de Braga arriva Wallace Fortuna Dos Santos.Arrivano anche dei giovani : Abdou Aziz Thiam e Aboubakar Kamara.Torna dal prestito all Everton Football Club Lacina Traoré.Alcuni dei grandi acquisti operati dai monegaschi nell'estate del 2013 vengono ceduti in primis vi è l'addio del difensore Éric Abidal (all'), del difensore congolese Marcel Tisserand (in prestito al Tolosa), dei centrocampisti Mounir Obbadi (in prestito al Verona), Jessy Pi (in prestito al Troyes), James Rodríguez (al ) e dell'attaccante Emmanuel Rivière (dal Newcastle).Sergio Romero fa ritorno alla , ed infine Radamel Falcao viene ceduto in prestito al Manchester United.

Il LOSC Lille si rinforza con l'arrivo del difensore francese Sébastien Corchia (dal Sochaux), il centrocampista Marco Lopes (in prestito dal ) e l'attaccante Divock Origi (dal Liverpool), con le cessioni di Thibault Peyre, Julian Jeanvier, Sébastien Pennacchio, Nicolas Perez (tutti in prestito al Royal Mouscron Peruwelz) e degli attaccanti Gianni Bruno (all') e John Jairo Ruiz (al Ostenda).Il Marsiglia si rafforza con l'esterno del Rennes Romain Alessandrini e la punta dello Standard Liegi Michy Batshuahi.

Sessione invernale

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Francia e ammessa alla  UEFA Champions League 2015-2016
      Ammesse alla UEFA Champions League 2015-2016
      Ammesse alla UEFA Europa League 2015-2016
      Retrocesse in Ligue 2 2015-2016

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche e record

Squadre

Capoliste solitarie 

Dalla 3ª alla 4ª giornata: 
5ª giornata: 
Dalla 7ª alla 19ª giornata: 
Dalla 20ª alla 29ª giornata: 
Dalla 30ª giornata alla 31ª giornata: 
Dalla 32ª giornata alla 33ª giornata: 
 Dalla 34ª giornata alla 38ª giornata:

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno 

| width=50% valign="top" |

Rendimento casa-trasferta

Record 
 Maggior numero di vittorie: Paris SG (24)
 Minor numero di sconfitte: Paris SG (3)
 Migliore attacco: Paris SG (83)
 Miglior difesa: Monaco (26)
 Miglior differenza reti: Paris SG (+47)
 Maggior numero di pareggi: Bordeaux, Nantes, St.Etienne (12)
 Minor numero di pareggi: Evian, Guingamp (4)
 Minor numero di vittorie: Lens, Metz (7)
 Maggior numero di sconfitte: Evian, Lens (23)
 Peggiore attacco:  Nantes (29)
 Peggior difesa: Stade Reims (66)
 Peggior differenza reti: Metz (-30)
 Partita con più reti: Guingamp-Nizza 2-7
 Partita con maggiore scarto di gol: Paris SG-Guingamp 6-0
 Maggior numero di reti in una giornata: 37 (31ª, 34ª)
 Minor numero di reti in una giornata: 10 (23ª)
 Miglior serie positiva: Paris SG (17)
 Peggior serie negativa: Evian, Lens (5)

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Verdetti finali 
 Paris SG (1º classificato) Campione di Francia 2014-2015.
 Paris SG (1º classificato) e Lione (2º) qualificati alla fase a gironi della UEFA Champions League 2015-2016; Monaco (3º classificato) qualificato al turno di play-off.
 Marsiglia (4º classificato) qualificato alla fase a gironi della UEFA Europa League 2015-2016. Saint-Étienne (5º classificato) e Bordeaux (6°) qualificati al terzo turno preliminare in luogo del vincitore di Coppa di Francia e Coppa di Lega (Paris SG).
Évian (18º classificato), Metz (19º) e Lens (20º) retrocessi in Ligue 1 2015-2016.

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2014
Calcio nel 2015
Ligue 1